Con il termine regale ci si può riferire a:
 Regale, attributo di un re o un monarca.
 Regale, uno strumento musicale.
 Regale, un registro dell'organo.